Elwood Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Elwood Creek (Arizona), im Graham County
 Elwood Creek (Colorado), im Rio Grande County
 Elwood Creek (Iowa), im Clinton County
 Elwood Creek (Michigan), im Menominee County
 Elwood Creek (Texas), im Fannin County
 Elwood Creek (Washington), im Grays Harbor County